

Торнбург — місто, штат Айова
 Торнбург — місто, штат Пенсільванія